Городско́й о́круг Керчь (, ) — муниципальное образование в составе Республики Крым Российской Федерации. Административный центр округа и единственный населённый пункт — город Керчь. Образован на территории административно-территориальной единицы Республики Крым города республиканского значения Керчь с подчинённой ему территорией.

Население 
Динамика населения (до 2014 года — наличное население, на 2001 и 2014 год — постоянное население):

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения городского округа составила 147 033 человека (100,0 % из которых — городское).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения Керчи составила 145920 постоянных жителей и 144626 человек наличного населения. По состоянию на 1 июля 2014 года — 145617 постоянных жителей и 144323 человек наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

См. также 
 Керченский горсовет

Ссылки 
 Керчь на сайте Минэкономразвития Республики Крым

Примечания